Sundance – miasto w USA, w stanie Wyoming
 Sundance – ośrodek narciarski w Utah (USA)
 Sundance Film Festival – festiwal filmowy w Park City (USA)
 Sundance TV – amerykańska stacja telewizyjna